Chambal (rivier), zijrivier van de Yamuna in Centraal-India
Chambal (India), divisie in Madhya Pradesh in India